Intreccio – forma ornamentale pittorica, di bassorilievo o incisa
Intreccio – insieme degli eventi contenuti in un'opera narrativa nel modo effettivo in cui sono stati disposti dall'autore
Intreccio – tecnica artigianale per la costruzione di cesti
Intreccio – manipolazione di elementi lunghi, sottili e flessibili per ottenere strutture autoportanti
Intreccio – tipo di presa nella lotta libera